Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2013 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl italský první pár světa Sara Erraniová a Roberta Vinciová, který do soutěže nenastoupil pro neúčast Vinciové. Ta se z turnaje odhlásila. Dvě nejvýše nasazené dvojice prohrály již své úvodní zápasy a skončily ve druhém kole.

Vítězem se stal nenasazený rusko-český pár Anastasija Pavljučenkovová a Lucie Šafářová, který ve finále přehrál zimbabwsko-novozélandskou dvojici Cara Blacková a Marina Erakovicová ve dvou setech 6–2 a 6–4. Šafářová tak po výhře na charlestonském Family Circle Cupu získala druhý deblový titul v sezóně 2013. Pro Pavljučenkovovou vítězství, po dvou singlových trofejích z Monterrey Open a Portugal Open, znamenalo první titul sezóny ze čtyřhry.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Čang Šuaj /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Mutua Madrid Open 2013